Нора Баринг (, урождённая Нора Бейкер Минни, (); 26 ноября 1905 — 8 февраля 1985) — английская актриса кино. Самой известной её ролью является Диана Баринг в триллере Альфреда Хичкока Убийство! (1930). Она также известна по главной женской роли в немом триллере Энтони Асквита «Коттедж в Дартмуре» (1929). До того как стать актрисой Баринг училась в школе изобразительного искусства. Прекратила сниматься в 1930-х годах. Была трижды замужем.

Избранная фильмография 
 1928 — Подземка / Underground
 1928 — / Parisiskor
 1929 — Небесный город
 1929 — Сбежавшая принцесса
 1929 — Коттедж в Дартмуре
 1930 — Убийство! / Murder! — Диана Баринг
 1930 — / Should a Doctor Tell?
 1930 — / Two Worlds
 1930 — / At the Villa Rose
 1931 — / The Lyons Mail
 1933 — / Strange Evidence
 1933 — Дом Трента / The House of Trent
 1934 — Маленький незнакомец

Примечания